Boberg est un nom propre suédois qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Anna Boberg (1864-1935), artiste suédoise ;
 Ferdinand Boberg (1860-1946), architecte et designer suédois ;   
 Sarah Boberg (1966-), actrice  danoise.  

Homonymie de patronyme suédois